Las siglas SVP pueden referirse a:

 En francés, abreviatura de S'il vous plait (por favor).
 San Vicente de Paúl, santo francés.
 Südtiroler Volkspartei, partido político surtirolés.
 Schweizerische Volkspartei, partido político suizo.
 Sega Virtua Processor, chip presente en el juego Virtua Racing de Mega Drive.
 Senior Vice President, Cargo que se puede traducir como vicepresidente ejecutivo.